Geologia: Granat (mineral)
 Òptica: Granat (color)
 Granat (coet), observatori espacial soviètic